Whiplash jelentései

Zene
Whiplash (együttes), amerikai thrash metal együttes
Whiplash (album), a James brit alternatív rockegyüttes albuma, 1997
Whiplash (Don Ellis-dal), 1973 (szerző: Hank Levy)
Whiplash (Metallica-dal), 1983
Whiplash (Stellar-dal), 2006
Whiplash (Selena Gomez & the Scene-dal), 2011

Filmművészet
Whiplash, 1948-ban bemutatott amerikai filmnoir Lewis Seiler rendezésében
Whiplash, 2013-ban bemutatott amerikai rövidfilm Damien Chazelle rendezésében
Whiplash, 2014-ben bemutatott amerikai lélektani filmdráma Damien Chazelle rendezésében